Твиши:
 Твиши — село в Цагерском муниципалитете края Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия в Грузии.
 Твиши — белое полусладкое вино, производимое в одноимённом селе.
 Твиши — группа пещер (а также археологический памятник), расположенная близ одноименного села.